dithering (audio)
 dithering (grafika komputerowa)